CONSUR Women’s Sevens 2013 – dziewiąte mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się wraz z turniejem męskim w brazylijskim mieście Rio de Janeiro w dniach 23–24 lutego 2013 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do Pucharu Świata 2013.

Informacje ogólne 
Confederação Brasileira de Rugby otrzymała prawa do organizacji turnieju pod koniec stycznia 2012 roku. Do rozegranych na Estádio da Gávea w Rio de Janeiro zawodów przystąpiło osiem reprezentacji podzielonych na dwie czterozespołowe grupy. Podstawą do rozstawienia były wyniki poprzedniej edycji. W pierwszym dniu rywalizowały one w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy zmierzyły się w walce o medale, pozostałe zaś w turnieju Plate.

11 z 51 spotkań obu turniejów było transmitowanych na żywo przez SporTV. Do sędziowania wyznaczono arbitrów z doświadczeniem w IRB Sevens World Series oraz Junior World Rugby Trophy.

Zgodnie z przedturniejowymi zapowiedziami Brazylijki łatwo zwyciężyły w fazie grupowej, a następnie triumfowały w całych zawodach po raz dziewiąty z rzędu, kwalifikując się jednocześnie do turnieju finałowego Pucharu Świata, punkty w zawodach oddając jedynie Argentynkom.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

2013
2013 w rugby union
2013 w Brazylii
Rugby union w Brazylii
Sport w Rio de Janeiro